Hatsukoi (初恋) es un término japonés que significa «primer amor». Es el título de varias obras artísticas, entre ellas:

Álbumes 
 Hatsukoi, álbum de Hikaru Utada.

Hatsukoi:Hiroko Mita.

Hatsukoi:Kozo Murashita.

Hatsukoi:Kiyoe Yoshioka.

Vintage Covers: Ms Ooja.

Manga 
 Hatsukoi Limited. (2007-2008), manga escrito e ilustrado por Mizuki Kawashita;
 Hatsukoi Monster (2013-), manga escrito por Akira Hiyoshimaru;
 Hatsukoi Shimai (2003-2008), manga escrito por Mako Komao, con diseños de Reine Hibiki e ilustrado por Mizuo Shinonome.

Películas 
Varias adaptaciones de la novela Primer amor de Iván Turguénev:
 Hatsukoi (1975), película dirigida por Tsugunobu Kotani;
 Hatsukoi - Natsu no kioku (2009), película dirigida por Shō Nobushi.